Телицы — деревня в Невельском районе Псковской области России, Плисская волость.
 Телицы — деревня в Новодугинском районе Смоленской области России.